Hingenau ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Gottlieb von Hingenau (1759–1833), steirischer Adliger und Regierungspräsident von Oberösterreich
 Otto von Hingenau (1818–1872), österreichischer Montanist, Bergrechtler und Schriftsteller